La Constancia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Constancia, Sinaloa, Culiacán, 
 La Constancia, Durango, Nombre de Dios, 
 La Constancia, Jalisco, Zapotlán del Rey, 

Robotskapade Mexikoförgreningar